Rok Oblak (ur. 16 lipca 2001) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SSK Norica Žiri. Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
We wrześniu 2017 w Kanderstegu zadebiutował w Alpen Cupie, dwukrotnie plasując się w piątej dziesiątce. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w tym samym miesiącu w Predazzo, gdzie był 28 i 18. W styczniu 2018 w Planicy zadebiutował w FIS Cupie – w pierwszym konkursie był 46., a w drugim punktował, zajmując 23. pozycję. W lutym 2018 zdobył złoty medal OPA Games w konkursie drużynowym.

W lutym 2022 w Planicy zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, dwukrotnie zajmując lokaty w piątej dziesiątce. Pierwsze w karierze punkty tego cyklu zdobył we wrześniu 2022, zajmując 20. miejsce w konkursie letniej edycji w Stams.

Oblak, w barwach klubu SSK Norica Žiri, jest wielokrotnym medalistą letnich mistrzostw Słowenii w rywalizacji zespołów mieszanych – zdobył złote medale w 2016, 2017 i 2020, srebrny w 2019 i 2022 oraz brązowy w 2021.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 12 lutego 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2001